Der Kardinalvikar, offiziell Generalvikar Seiner Heiligkeit für das Bistum Rom ist der mit der Leitung des Bistums Rom beauftragte Vertreter des Papstes. Kardinalvikare waren:

Kardinalvikar
!